Вайльбах — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Вайльбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.